Il doppio femminile del Canada Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Gabriela Sabatini e Brenda Schultz erano le detentrici del titolo, ma sono state battute in semifinale contro Larisa Neiland e Arantxa Sánchez Vicario.

Savchenko e Sánchez Vicario hanno battuto in finale 7–6, 6–1 Mary Joe Fernández e Helena Suková.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Larisa Neiland /  Arantxa Sánchez Vicario (campionesse)
 Mary Joe Fernández /  Helena Suková (finale)
 Gabriela Sabatini /  Brenda Schultz (semifinali)
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (secondo turno)

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (quarti di finale) 
 Amanda Coetzer /  Lori McNeil (quarti di finale) 
 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (semifinali) 
 Kristie Boogert /  Irina Spîrlea (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1996